Министерство обороны Финляндии (, ) — министерство, глава которого несёт ответственность за управление национальной обороной Финляндии, а министр является членом финского Государственного совета. Штаб-квартира министерства находится в Хельсинки. Нынешним министром обороны является Антти Кайкконен.

С июня по ноябрь 1918 года пост ведомства назывался начальником военного ведомства, и с тех пор до 1922 года пост назывался военным министром.

Президент Республики является Верховным начальником финских сил обороны. Командующий вооруженными силами является Начальником штаба обороны.

Ссылки 
 Официальный сайт Министерства обороны Финляндии